Лагута — фамилия. Известные носители:
 Лагута, Артём Григорьевич (род. 1990) — российский спидвейный гонщик.
 Лагута, Геннадий Николаевич (род. 1974) — украинский государственный деятель.
 Лагута, Григорий Григорьевич (род. 1984) — российский спидвейный гонщик.
 Лагута, Ярослав Николаевич (род. 1975) — украинский политик.

См. также 
 Лагутенко
 Лагутенкова
 Лагутовка